Персі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Персі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш